Jezioro Modre (Dolina Bobru)
 Jezioro Modre (Puszcza Zielonka)